Тимирязевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тимирязевка — село в Сарыкольском районе Костанайской области.

Россия 
 Тимирязевка — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.

Украина 
 Тимирязевка — посёлок в Вознесенском районе Николаевской области.
 Тимирязевка — посёлок в Белопольском районе Сумской области.

См. также 
 Тимирязевка — Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева.